Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Anjou » :

 Infanterie
 Le Régiment d'Anjou (1636-1636)
 Le régiment d'Anjou (1671-1753) ;
 Le régiment d'Anjou renommé le   «  d'infanterie de ligne » ;
 Le régiment d'Anjou-Étranger ;

Cavalerie 
 Le régiment d'Anjou cavalerie renommé le  «  de cuirassiers » 

Homonymie d'unités militaires